EDWK steht für:
 Bahnhof Dortmund-Körne West (DS100-Code)
 Flugplatz Karlshöfen (ICAO-Code)

Abkürzung